Californië is een buurtschap in de Nederlandse gemeente Horst aan de Maas, in de provincie Limburg. 

De buurtschap ligt in het zuiden van de gemeente, direct aan de snelweg A73, en wordt gekenmerkt door glastuinbouw. Als zodanig maakt het onderdeel uit van het regionale samenwerkingsverband Klavertje 4. In totaal telt het gebied een oppervlakte van 375 ha. In het gebied wordt naar aardwarmte geboord als alternatieve energiebron.

Ten zuiden van Californië staat de Mariakapel.

Externe links 
 DCGV, Gebiedsontwikkeling Californië
 Website Californië

Geografie van Horst aan de Maas
Bedrijventerrein in Nederland
Buurtschap in Limburg (Nederland)